Patrick Brown peut désigner :
 Patrick Brown, journaliste canadien qui est correspondant à l'étranger pour Radio-Canada ;
 Patrick W. Brown (1978-), député conservateur de Barrie ;
 Patrick Brown (1992-), joueur américain de hockey sur glace ;
 Patrick Brown, surnommé Sleepy Brown (1970-), rappeur américain ;
  (1954-), biochimiste et fondateur de Impossible Foods ;
 Patrick Brown, joueur américain de football américain.